Круопя́й () — местечко в Акмянском районе Шяуляйского уезда Литвы. Центр Круопяйского староства.

История

Население

Примечания 

Населённые пункты Литвы